Welby kan syfta på:

 Welby, Colorado, ort i USA
 Welby, Leicestershire, ort i Asfordby, Melton, Leicestershire, England
 Welby, Lincolnshire, ort i England, Storbritannien